La POWER HORSE World Team Cup 2011 correspon a la 34a edició de la Copa del món de tennis entre països. Es va disputar entre el 15 i el 21 de maig al Rochusclub de Düsseldorf, Alemanya.

L'equip local, Alemanya, va vèncer en la final a l'Argentina, defensor del títol, i va aconseguir la seva cinquena copa del món.

Equips

Grup Blau 

 Viktor Troicki (# 15)
 Janko Tipsarevic (# 33)
 Nenad Zimonjic (# 4 dobles)
 Dušan Lajović (# 295)

 Florian Mayer (# 28)
 Philipp Kohlschreiber (# 45)
 Philipp Petzschner (# 76)
 Christopher Kas (# 47 dobles)

 Marcel Granollers (# 47)
 Daniel Gimeno-Traver (# 52)
 Marc López (# 24 dobles)

 Mikhaïl Iujni (# 13)
 Dmitri Tursúnov (# 75)
 Ígor Andréiev (# 100)
 Viktor Baluda (# 640)

Grup Vermell 

 Mardy Fish (# 11)
 Sam Querrey (# 25)
 John Isner (# 35)
 James Blake (# 103)

 Juan Mónaco (# 37)
 Juan Ignacio Chela (# 42)
 Máximo González (# 83)

 Andrei Gólubev (# 43)
 Mikhaïl Kukuixkin (# 62)
 Denis Yevseyev (# 1207)

 Robin Söderling (# 5)
 Christian Lindell (# 326)
 Robert Lindstedt (# 22 dobles)
 Simon Aspelin (# 69 dobles)

Round Robin

Grup Blau

Classificació

Sèrbia vs. Alemanya

Espanya vs. Rússia

Alemanya vs. Espanya

Sèrbia vs. Rússia

Alemanya vs. Rússia

Sèrbia vs. Espanya

Grup Vermell

Classificació

Argentina vs. Kazakhstan

Estats Units vs. Suècia

Argentina vs. Suècia

Estats Units vs. Kazakhstan

Estats Units vs. Argentina

Kazakhstan vs. Suècia

Final

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre 

2011
ATP World Tour 2011